Der Land Rover Defender (L663) ist ein Geländewagen des britischen Automobilherstellers Land Rover. Er ist das Nachfolgemodell des bis 2016 gebauten Land Rover Defender.

Modellgeschichte 

Nachdem Ende Januar 2016 die Produktion des Defender auslief, wurde bis 2019 kein Nachfolgemodell vorgestellt. Bereits 2011 zeigte Land Rover jedoch mit dem Konzeptfahrzeug Land Rover Defender Concept 100, wie ein neuer Defender aussehen könnte.

Am 10. September 2019 präsentierte der Hersteller schließlich den neuen Defender auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main. Der Geländewagen war zunächst als limitiertes Sondermodell First Edition erhältlich. Zu den Händlern kam der Defender 90 im Juni 2020. Der längere fünftürige Defender 110 und eine kommerzielle Variante folgten im Laufe des Jahres 2021. Mit dem Defender 130 präsentierte Land Rover am 31. Mai 2022 noch eine 5,36 Meter lange Version mit bis zu acht Sitzplätzen.

Anlässlich des Filmstarts von James Bond 007: Keine Zeit zu sterben präsentierte Land Rover im September 2021 das auf 300 Exemplare limitierte Sondermodell Bond Edition.

Wegen des 30-jährigen Verkaufsjubiläums des Defender in Nordamerika wurde Anfang Mai 2022 für den dortigen Markt das auf 500 Exemplare limitierte Sondermodell 30th Anniversary Edition präsentiert. Optisch soll es an den Defender 110 First Edition von 1993 erinnern.

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläum der Land Rover Series wurde im September 2022 das limitierte Sondermodell 75th Limited Edition für das Jahr 2023 vorgestellt. Es ist im Farbton Grasmere Green lackiert. Die Felgen haben die gleiche Farbe.

Produziert wird der Defender nicht mehr im britischen Solihull, sondern im slowakischen Nitra.

Karosserie 
Gegenüber dem Vorgängermodell ist der Defender L663 über 20 cm breiter geworden. Wegen der Höhe von fast zwei Metern bietet Land Rover als Zubehör eine seitlich montierte Leiter an, um das Dach, beispielsweise für die Montage eines Dachgepäckträgers, besser erreichen zu können. Des Weiteren sind ein erhöhter Lufteinlass (der die Wattiefe aber ausdrücklich nicht erhöht), eine Seilwinde und ein seitlich montierter Zusatzkoffer erhältlich. Erneut hat der Defender ein vollwertiges Ersatzrad, das an der zur Seite öffnenden Heckklappe angebracht ist. Als Reminiszenz an das Vorgängermodell sind beim neuen Defender wieder zahlreiche Schrauben zu sehen, mit denen beispielsweise die Türinnenverkleidungen befestigt sind.

Der zum Marktstart verfügbare, knapp über fünf Meter lange 110 ist mit fünf, sechs oder sieben Sitzplätzen erhältlich. Dabei hat der Sechssitzer einen dritten Sitzplatz zwischen Fahrer und Beifahrer. Der Siebensitzer ist nicht mit dem von Land Rover als „Jumpseat“ bezeichneten Mittelsitzplatz erhältlich. Er hat stattdessen eine dritte Sitzreihe. Der 4,58 m lange 90 hat fünf oder sechs Sitzplätze.

Sicherheit 
Ende 2020 wurde der Defender vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Der Wagen erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Der Defender L663 hat an allen Rädern eine Einzelradaufhängung. Die Bodenfreiheit gibt Land Rover mit 291 mm, die maximale Wattiefe mit 90 cm an. Der vordere Böschungswinkel beträgt 38 Grad, der hintere 40 Grad. Beim 90 beträgt der Kippwinkel 31 Grad, beim 110 28 Grad. In Nordamerika beträgt die maximale Anhängelast des Defenders 3720 kg, in Europa 3500 kg. Für den Plug-in-Hybriden wird sie mit 3000 kg angegeben.

Die Antriebspalette umfasste zum Marktstart zwei Ottomotoren und zwei Dieselmotoren. Alle Defender haben Allradantrieb und ein 8-Stufen-Automatikgetriebe von ZF. Im September 2020 wurde eine Variante mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb vorgestellt sowie die Vierzylinder-Dieselmotoren durch Sechszylinder-Dieselmotoren ersetzt. Eine Version mit einem Fünfliter-V8-Ottomotor debütierte im Februar 2021. Bei der Abgasnachbehandlung kommen bei den Ottomotoren ein Ottopartikelfilter und bei den Dieselmotoren ein SCR-Katalysator zum Einsatz.

Defender 90

Defender 110

Defender 130

Zulassungszahlen 
Vom ersten Verkaufsjahr 2020 bis einschließlich Dezember 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 7.621 Defender neu zugelassen. Mit 3.229 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Trivia 
Seit dem 1. Oktober 2019 verkauft Lego einen Nachbau des Defender 90 im Maßstab 1 : 10. Die Entwicklung des knapp 2600 Bausteine umfassenden Modells 42110 dauerte rund ein Jahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Defender (L663)
Kombi
Hybridelektroautomodell